

Cinema 
Let It Be - Un giorno con i Beatles – film musicale-documentaristico sull'ultimo concerto dei Beatles

Letteratura 
Let It Be – romanzo giallo di Paolo Grugni del 2004

Musica 
Let It Be – album dei The Beatles del 1970 (una versione remixata dell'album è stata pubblicata nel 2003 col titolo Let it Be... Naked)
Let It Be – brano musicale dei The Beatles del 1970, dall'album omonimo, pubblicato anche come singolo.
Let It Be – album dei The Replacements del 1984
 Let It Be – album dei Laibach del 1988

Televisione 
 Lascia che sia (Let It Be) – episodio della seconda stagione di Grey's Anatomy
 L'ultima festa (Let It Be) – episodio della terza stagione di Instant Star